Ernst Struck ist der Name folgender Personen:
* Ernst Struck (Psychologe) (1890–1954), deutscher Psychologe
 Ernst Struck (Geograph) (* 1951), deutscher Geograph und Hochschullehrer